«Повелитель» ( — повелитель) — вымышленный класс звездолётов, состоявших на службе в Звёздном флоте Объединённой Федерации Планет из вымышленной научно-фантастической вселенной «Звёздный путь».

Звездолёты класса «Повелитель» показаны в полнометражных фильмах «Звёздный путь: Первый контакт», фильме «Звёздный путь: Восстание» и «Звёздный путь: Возмездие» (практически везде это Enterprise-E).

Предпосылки создания 
Класс «Повелитель» () был запущен в производство в XXIV веке в свете угрозы со стороны Борг. В проекте были использованы бывшие до того экспериментальными системы защиты, управляемые главным компьютером (аблиативная броня) и устойчивые к орудийным системам Борг, а также новое вооружение, позволявшее более эффективно вести бои против них (квантовые торпеды и фазеры типа XII). Этот тяжёлый крейсер объединил в себе все преимущества класса «Галактика» с боевой мощью класса «Прометей». Были расширены возможности управления системами корабля и в частности, интерфейс управления был исполнен более функционально и удобно. На «Повелителе» были испробованы новые варп-гондолы, позволившие сравняться ему с «Прометеем» в скорости и, таким образом, стать одним из быстрейших кораблей Звёздного флота, способным развивать варп 9,99 и держать такую скорость в течение 36 часов, преодолевая за это время свыше 32 световых лет. В ангаре «Повелителя» имелись экспериментальные шаттлы класса «Арго», превосходящие предыдущие по всем показателям. Также «Повелитель» довольно маневренный для своих размеров и массы корабль.

История класса 
Первый «Повелитель» вышел из доков в 2371 году. Этим кораблем был USS Sovereign. Следующим «Повелителем» и первым серийным кораблём этого класса, был NCC-1701-E USS «Энтерпрайз» (также известный как «Энтерпрайз-E») под командованием капитана Жана-Люка Пикарда. Первым его боевым крещением без сомнений можно назвать битву в секторе 001 (Солнечная система): в пространство Федерации вторгся Куб Борг под личным командованием Королевы Борг и с вполне предсказуемыми намерениями направился к Земле, по пути изрядно потрепав ряды защитников. Корабль USS «Энтерпрайз-Е» был достаточно далеко от места боевых действий и, несмотря на просьбы капитана, командование Звёздного флота отказало ему в праве участвовать в боевых действиях по причине того, что капитан Пикард ранее был ранее ассимилирован коллективом Борг, теперь командование Звёздного Флота не могло всецело ему доверять. Однако несмотря на запреты командования, «Энтерпрайз-E» всё-таки прибывает на поле битвы.

Так как капитан Пикард раннее уже был ассимилирован Борг, получив даже в коллективе Борг, собственное имя Локутус для ведения переговоров, а фактический выдвижения ультиматума «Федерации», но позже был деассимилирован, он обладал информацией о всех конструктивных слабостях Куба. «Энтерпрайз-E» и другие корабли защищавшей Землю флотилии Звёздного флота нанесли фазерами и торпедами удары по Кубу в указанное Пикаром место, в результате чего Куб был разрушен. Королева Борга не стала дожидаться взрыва Куба, и вместе с частью экипажа покинула Куб в «Сфере». Покинув Куб, Сфера умело ушла из под огня и пройдя пространственно-временной континуум, ушла в далёкий XXI век с целью прервать первый экспериментальный варп-полёт человечества и тем самым, предотвратить образование «Объединенной Федерации Планет». «Энтерпрайз-E» незамедлительно бросился в погоню за Сферой, пройдя через тот же туннель. Там планы Борг были сорваны, хотя перед этим им удалось ассимилировать почти половину экипажа «Энтерпрайза-E».

В следующий раз «Энтерпрайз-E» участвовал в разрешении конфликта между Сон'А и Ба'Ку (Сон’А — потомки Ба’Ку, избравшие техногенный путь развития цивилизации в отличие от Ба’Ку). Они намеревались вернуться на родину и использовать её для своих целей. Местное же население — Ба'Ку — Сон'А собирались насильственно переселить на другую планету. Но их планы были сорваны целиком и полностью, когда командование Звёздного флота отправило «Энтерпрайз-E», для того чтобы разобраться в происходящем. В результате «Энтерпрайз-E» отвёл от планеты основные силы Сон’А и они, увлёкшись преследованием крейсера Федерации, покинули орбиту планеты, тем самым дав находящемуся сначала на планете, а затем на орбите, старшему офицерскому составу «Энтерпрайза-E» свободу действий. Кораблём в тот день командовал заменивший Жан-Люка, первый офицер Уильям Томас Райкер. «Энтерпрайз-E» был атакован изолитическим оружием, запрещённым в большей части альфа-квадранта Млечного Пути. Преследуемый двумя крейсерами Сон’А «Энтерпрайз-E» выпустил позади себя облако метрионного газа, что позволило вывести из строя двигательные системы крейсеров-преследователей и спокойно покинуть этот сектор, отправившись на выручку Жану Люку Пикарду.

Третье серьёзное испытание «Энтерпрайз-E» прошёл во времена смены правительства в Ромуланской Звёздной империи в 2379 году, когда к власти пришёл новый претор — Шинзон. Он хитростью заманил «Энтерпрайз-E» в пределы Ромуланской Звёздной империи. Бой был тяжёлым, «Скимитар» — флагманский корабль Шинзона — имел модифицированное устройство невидимости, позволявшее вести бои с кораблями противника не выключая маскировочного устройства невидимости. Также вместе с маскировкой могли работать и довольно крепкие защитные поля корабля, — конструкторы «Скимитара» решили проблему невидимости  при поднятых боевых щитах. В конце концов «Энтерпрайз-E» протаранил «Скимитар» и тем самым уничтожил большинство систем «Скимитара». Оставшись почти без оружия, Шинзон решил уничтожить «Энтерпрайз-E» теларонным излучателем, но капитан Пикард проник на борт «Скимитара» и покончил с Шинзоном. Но уничтожил «Скимитар», не капитан Пикард, а Дэйта, который также проник на борт ромуланского корабля и уничтожил излучатель таларонной радиации, предварительно телепортировав капитанa Пикардa на «Энтерпрайз-E». Команда «Энтерпрайзa» ещё долго помнила подвиг Дейты, пожертвовавшего собой ради капитанa и экипажа.

Перед строительством первого тяжёлого крйсера класса «Повелитель»(«Sovereign»-class) для проверки экспериментальных систем корабля, был создан новый класс кораблей, получивщих обозначение «Дерзкий»(«Defiant»-class). На нём установили все экспериментальные системы, которыми планировалось оснастить корабли класса «Повелитель». Корабль получился во всех отношениях мощный за исключением энергосистемы корабля и поля структурной целостности. Позднее кораблям класса «Дерзкий», как мощнейшим малым боевым кораблям также нашлось своё применение. (В частности «Defiant» NX-74205 легко расправился с клингонской «Хищной птицей» («Bird of Prey»-class), вынужденной бросить попытки взять на абордаж баджорский корабль и в ступить в бой с «Defiant» NX-74205.)

Технические характеристики 
Корпус «Повелителя» был вполне стандартным для звездолётов «Федерации» последней четверти XXIV века. Его можно было условно разделить на «основание», в котором располагались технические помещения, грузовые помещения и инженерное отделение. Также на этой части корпуса крепились две варп-гондолы с новым дизайном, позволявшие развивать более высокие скорости.

«Блюдце» же звездолёта, в котором находились жилые и большинство служебных помещений, располагалось над «основанием». Базовая модель крейсра «Повелитель», предусматривала 24 палубы, модернизированная — 29. Ниже приводится список палуб обновлённой конструкции:
 1: Мостик, зал совещаний (кают-компания), капитанская каюта.
 2: Офицерская столовая.
 3: Каюты старших офицеров.
 4: Жилые каюты, аварийные шлюпки.
 5: Передний обзорный пункт, жилые каюты, фазерная батарея.
 6: Жилые каюты, голодек.
 7: Компьютерное ядро.
 8: Жилые каюты, телепортаторная.
 9: Грузовые отсеки, звёздная картография.
 10: Грузовые отсеки, аварийные шлюпки.
 11: Квантовая торпедная турель, баки с дейтерием.
 12: Яхта капитана, инжектор материи.
 13: Док для шаттлов.
 14: Инженерный отсек.
 15: Вторичное компьютерное ядро.
 16: Управление навигационным отражателем (дефлектором)
 17: Задняя торпедная установка, аварийные шлюпки.
 18: Передняя торпедная установка.
 19: Баки с антиматерией, инжектор антиматерии.
 20: Баки с антиматерией, аварийные шлюпки.
 21: Фазерные батареи.
 22: Фазерные батареи.
 23: Тюрьма, оружейная.
 24: Аварийные шлюпки.

Системы управления 
Мостик — основной командный пункт корабля, расположенный на 1 уровне, с него исходит подавляющее количество указаний и приказов. Отсюда осуществляется основное управление сенсорными, тактическими (в том числе ударными и защитными), двигательными подсистемами и системой жизнеобеспечения. Часть этого контроля перепадает и главному компьютеру корабля. Остановимся подробнее на главном компьютере. Примерно с середины ⅩⅩⅣ столетия для ускорения передачи данных, стали внедряться в эксплуатацию био-нейронные цепи. Это позволило значительно увеличить быстродействие компьютерного корабельного ядра и повысить автоматизацию управления.

Следует подробнее рассказать и о мостике. В центре помещения на возвышенности располагалось капитанское кресло. С него можно было осуществлять контроль за работой тактических и двигательных систем, а также систем жизнеобеспечения. Правее располагалось кресло старшего помощника, левее — кресло советника, пульты которых могли иметь разностороннее применение. В углах помещения располагались два турболифта, позволявших в сжатые сроки добраться до почти любого уровня корабля. Ещё правее капитанского кресла, располагалась панель тактических систем или (оперативно-)тактический пост за которым следил офицер-тактик, с неё осуществлялось управление ударным и защитным вооружением и общая координация боевыми действиями. Слева и справа перед креслом капитана располагались два пилотажно-навигационных пульта управления. Ещё левее капитанского кресла располагались научные станции и пульт управления телепортаторами. Позади панели офицера-тактика располагались панели состояния систем корабля и сенсорные панели.

Неотъемлемой частью любого мостика является обзорный экран, располагающийся прямо напротив капитанского кресла (это наблюдаетсяается почти у всех кораблей Вселенной Звёздного пути, да и в других фантастических сагах), он выполняет роль и иллюминатора, и тактического дисплея, а также видеомонитора при сеансах видеосвязи с каким-нибудь другим кораблем. «Скимитар» однажды воспользовался этим и сняв маскировку, ударил дисрапторами прямо по обзорному экрану. Одного из пилотов, не среагировавшего вовремя, унесло прямо в открытый космос. Прочие продержались до того момента, как сработала аварийная переборка. Также — на случай уничтожения главного мостика — имеется резервный мостик несколькими уровнями ниже. На одном уровне с мостиком обустроена и кают-компания для совещаний. Там проводятся переговоры с представителями других рас, планет или планетарных и галактических организаций, а также совещания высшего командного состава корабля или в экстренных ситуациях, капитана и старших офицеров всех подразделений корабля —командного, оперативно-тактического, научно-исследовательского, медицинского и инженерно-технического.

Жилые помещения 
Жилые помещения простого энсина и старшего офицера сильно различаются. Каюты энсинов порой парные, в них имеется один общий санузел, два вещевых шкафа, две кровати и один квантовые репликатор, а также рабочие столы с компьютерами. Каюты гостей и старшего офицерского состава часто одинарные, четырёхкомнатные, имеется до двух санузлов, спальня, рабочий кабинет и обязательно квантовый репликатор, голографический проектор и некоторое пространство для завтрака, обеда и ужина в одиночку или для двоих. Все каюты имеют иллюминатор/обзорный экран, открывающий потрясающий вид на корпус корабля и открытый космос.

Каюта капитана 
Каюта капитана расположена на одном уровне с мостиком по правому борту корабля, чтобы капитан в случае тревоги мог мгновенно прибыть на мостик. Она представляет собой спальню совмещённую с рабочим кабинетом. Также имеется санузел. Часто капитан приглашает в свою каюту одного или нескольких офицеров для экспресс-совещаний и быстрого принятия решений. Таким образом, каюта капитана представляет собой ещё и неофициальный зал совещаний. В одном углу расположена узкая кровать с шкафом и полками, в другом — рабочий стол, оборудованный персональным компьютером. Позади рабочего стола имеется квантовый репликатор и вход в санузел. Зачастую сеансы связи между Командованием Звёздного флота и капитаном ведутся именно из капитанской каюты. В частности капитан Пикард (подобно тому, как это было на «Энтрепрайзе-D») часто просит перенаправить входящий контакт (контакт с Командованием Звёздного флота) к себе на персональный компьютер в капитанской каюте. Также иногда по правую сторону от входной двери можно увидеть статуэтку, изображавшую тот или иной звездолёт. (В случае с «Энтрепрайзом-E» это скульптурные изображения всех одноимённых предшественников «Энтрепрайза-E»: от «Энтрепрайза» до «Энтрепрайза-D»

Двигательные системы 
«Повелитель» оборудован варп-системой, позволявшей по скоростным характеристикам приблизиться к быстрейшему во всём Звёздном флоте (а также во всём альфа-квадранте) классу кораблей — «Прометей». Новый дизайн варп-гондол, позволил избегать разрушительных деформаций пространства-времени, которые вызывали все прежние модели. Собственно варп-двигатель занимал 3 уровня корабля на каждом из которых имелись двери, которые, могли закрываться наглухо в аварийной ситуации. Также варп-двигатель «Повелителя» был защищён во время работы мобильным, «полевым» силовым щитом, так что случись какая авария во время полёта или боевых действий, людям располагавшимся в этом отсеке почти ничего не угрожает. Поблизости от варп-привода имелись 4 дежурных пульта, через которые осуществлялся контроль за работой двигателя. Поблизости на стенах имелись индикаторы и дисплеи, воочию показывающие состояние тех или иных подсистем. Для быстрейшего устранения неполадок на инженерных постах постоянно дежурят по крайней мере 10-12 бортинженеров. Резервуары с дейтерием и антидейтерием располагались выше уровней, на которых размещался двигатель. Общий контроль за двигателем осуществлялся с 16 уровня. Также «Повелитель» обладал двумя субсветовыми импульсными двигателями, расположенными позади кормы «блюдца». Дополнительно на уровне имелись лестницы, ведущие к так называемым «трубам Джефери» и «Подиуму». На «Повелителе» в числе первых опробовали защиту силовым полем в варп-привода и в одной из миссий это весьма пригодилось, когда «Скимитар» вывел из строя варп-привод Энтерпрайза-E. Впервые же такая система ограждения варп-привода, была применена Б’Эланой Торесс на звездолёте класса «Интрепид» «USS Вояджер» NCC-74656.

Ударное вооружение 
Вооружение тяжёлого крейсера класса «Повелитель» составляли 16 фазерных батарей типа Ⅻ, характерных до этого только для боевых станций, ввиду чрезвычайной мощности и равной потребности в энергии, а также скорострельные фотонные торпедные турели и одна скорострельная квантовая торпедная установка, управление которыми, могло вестись как с мостика с тактического поста, так и с уровней, на которых располагались торпедные установки и турели. Фазерные батареи располагались по корпусу крейсера равномерным порядком: семь фазерных батарей-дуг располагалось на верхней части «блюдца», будучи равномерно распределенными по его окружности. Ещё шесть фазерных батарей-дуг, располагались равномерно по периметру «блюдца», на нижней его части. Оставшиеся три фазерных батареи, располагались поблизости от технических отсеков в «основании». В процессе циклов модернизаций расположение ударного вооружения (и фазерных батарей в частности) могло меняться местами. Торпедные установки располагались, как на носу корабля, так и на корме. Квантовая же скорострельная турель располагалась внизу в секции «блюдца», непосредственно неподалёку от дефлектора и была способна выпустить очередь до четырёх квантовых торпед единовременно. Количество фотонных торпедных орудий на крейсере превосходило количество квантовых, вследствие чего они применялись гораздо чаще.

Защитное вооружение 
Дефлекторный (регенеративный) щит корабля обеспечивает защиту от тех или иных природных опасностей, таких как опасные виды радиации, различные космические излучения, астероиды, метеоры и другой космический мусор, а также против энергетического ( при условии, что врагу неизвестна частота щитов) и осколочного оружия. Собственно силовой энергетический барьер, являющийся серией силовых полей, располагается в пределах 10 метров от бронированной обшивки корпуса, однако может быть расширен, что потребует увеличения энергозатрат. Также возможно «накрыть» защитным полем другой корабль, если он достаточно мал и желательно находится в непосредственной близости и относительной неподвижности, относительно защищающего его «Повелителя».

Ангар 
Ангар на крейсере класса «Повелитель» располагается позади кормы и будучи весьма крупным помещением, вмещает в себя значительное количество шаттлов различных типов. Большинство из них могли рассматриваться лишь как десантные и исследовательские корабли. Нашлось там место и для «капитанской яхты»: сначала шаттла класса «Кусто» а затем класса «Арго» (обновлённой версии с возможностью дистанционного пилотирования). Основная специализация капитанской яхты: вылеты на дипломатические переговоры и исследование необжитых планет, для чего на борту предусмотрен внедорожник. Управление створками ангара производится из второго уровня отсека. Сначала открываются створки, затем убираются держатели шаттла и он проходит через ангарный щит, препятствующий утечке воздуха, но вместе с тем благополучно пропускающий шаттлы в ангар и из ангара.

Специализированные помещения 
К данному типу помещений, можно отнести: голодеки, спортзалы, корабельную библиотеку и помещения иных назначений, специализирующиеся на профессиональных специальностях членов экипажа, а также приспособленные для занятий и отдыха во внеслужебное время.

Голодек 
Голодек — далёкий потомок земных и древних вулканских устройств виртуальной реальности, но использующий гораздо более продвинутые технологии, в частности, перенаправление фотонов. Управление производится через главный компьютер голодека.

Спортивный зал 
С тех пор как появились устройства искусственной силы тяжести, надобность в постоянных физических тренировках в общем-то пропала. Но служащие Звёздного флота, обязаны постоянно поддерживать себя хорошей физической форме.

Корабельная библиотека 
Несмотря на то, что подавляющее количество информации теперь можно увидеть на дисплее компьютера, всё же достаточно неплохо порой полистать страницы произведений, которые вышли из под пера известных классиков — тем более, что физически новенький экземпляр интересующей книги (вплоть до копий первых изданий) всегда можно получить из квантового репликатора.

Медотсек 
На крейсерах класса «Повелитель», он представляет собой немного овальное помещение, по сторонам которого, равномерно распределены шесть обычных и одна специализированная биокровать. Кроме главного судового врача медицинскую помощь раненным или болящим оказывает экстренная медицинская голограмма (Emergency Medical Hologramm)— подобные которым, можно увидеть на борту USS «Вояджер» и USS «Прометей». Вблизи медотсека располагалась каюта главного судового врача, — это нужно для того, чтобы в случае необходимости главный врач, успел вовремя явится в медотсек и тем самым, вероятно, спасти жизнь пациентам или же облегчить его муки … Также медотсек выполняет и функции медицинской лаборатории, — все медицинские анализы делаются здесь же.

Офицерская кают-компания 
Иногда командный и старший офицерский состав собирался для отдыха в этом помещении. Вдоль стен располагались мягкие диваны с красной обивкой. У обзорного экрана-иллюминатора располагался столик. У одной из стен находился бар.

«Спасательные капсулы» 
На случай катастрофы на «Повелителе» предусмотрены «спасательные шлюпки». На протяжении всех первичных и вторичных корпусов расположены капсулы, вход в которые идёт из коридоров и на первый взгляд незаметен, капсулы многоместные и оснащены на случай входа в атмосферу парашютами и гравитационными посадочно-тормозными двигателями и противовысокотемпературными силовыми щитами. Способ отстыковки спасательных капсул на «Повелителе» сильно отличался от применяемого на кораблях класса «Галактика».

Корабли из этой серии 
 существует 5 кораблей
 6 строятся
 15 планируется построить

Известные корабли 
 USS Энтерпрайз (NCC-1701-E)
 USS Sovereign (NX-73811)
 USS Titan — капитаном корабля Уильям Томас Райкер
 USS Vladimir — профигурировал в кроссовере Звёздные врата-Звёздный путь.

Прочая информация 
Первоначально внешний вид звездолётов класса «Повелитель» для фильма «Звёздный путь: Первый контакт» был разработан дизайнером Германом Циммерманом и иллюстратором Джоном Ивсом.

В фильме «Звёздный путь: Восстание» квантовая торпедная установка была упрощена и уменьшена для того, чтобы оставить место для появившейся капитанской яхты. В таком виде этот класс появился и в фильме «Звёздный путь: Возмездие».

Для кинофильма «Звёздный путь: Возмездие» конструкция звездолёта «Энтерпрайз-E» также была несколько изменена и упрощенна. Были изменены тыльная сторона «тарелки» и внутренние края импульсных двигателей (сами двигатели были смещены вверх). Варп-двигатели были несколько приподняты и подняты вверх дабы придать корпусу большую обтекаемость. Более отпекаемыми стали и пилоны, на которых крепились варп-двигатели. И, наконец, переднюю часть вторичного корпуса под дефлектором подняли ближе к «тарелке».

Между звездолётами трёх кинофильмов можно найти и другие, менее значительные изменения. Это связано с тем, что в съёмках каждого из фильмов использовались разные модели.

Рик Стернбэтч в своих комментариях для «TrekBBS» сообщает, что звездолёты класса «Повелитель» относятся к тяжёлым крейсерам и их масса составляет 3 205 000 тонн. Численность экипажа «Повелителя» составляет 855 человек, а максимальная крейсерская скорость, им развиваемая — 9.9 варп. Он также пишет, что класс «Повелитель», был призван заменить устаревший класс «Эксельсиор» (). Однако эти факты никак не закреплены в «каноне». (Во всяком случае по легенде Звёздного Пути, вначале «Повелитель», существовавший тогда только в виде компьютерной модели, должен был заменить класс «Амбасадор», но был отложен из-за принятия на вооружения класса «Галактика».)

Согласно черновикам сценария, «Энтерпрайз-E» должен был получить название «Гонорий» (), но после гибели звездолёта «Энтерпрайз-D», командование звёздного флота приняло решение переименовать новый корабль.

Из фильмов «Звёздный путь: Первый контакт» и «Звёздный путь: Восстание» известно, что на звездолётах класса «Повелитель» как минимум два лазарета: на палубах 8 и 16 («Энтерпрайз-D» также имел два лазарета).

Майкл Окуда в черновиках сценария фильма «Звёздный путь: Первый контакт» упоминал, что первым, экспериментальным кораблем этого класса, был «Суверейн» () с примерным бортовым номером в NX/NCC-75000. Из-за этого некоторые поклонники ошибочно считают, что все звездолёты этого класса имеют бортовые номера около NX-75000 или NCC-75000.

Хотя это не подтверждено в сериалах и фильмах, в книге «Линейный корабль» пишется что в работе над «Повелителем» участвовали капитан Монтгомери Скотт и капитан Морган Бэйтсон, оба из которых являются жителями XXIII века, волею случая попавшие в XXIV век. В книге также пишется что первым командиром корабля, был именно Бэйтсон, который в конце книги передаёт командование Жан-Люку Пикарду.

Класс «Повелитель» в играх 
Звездолёты класса «Повелитель » встречаются и в компьютерных играх, созданных по мотивам вселенной «Звёздный путь».

В играх Star Trek: Bridge Commander и Star Trek: Legacy звездолёт «Суверен» имеет бортовой номер NX-73811 (а позже NCC-73811). В Star Trek: Bridge Commander помимо «Суверена» также нередко фигурирует «Ентерпрайз-E», при этом кораблём игрока является «Суверен».

В видеоигре Star Trek: Invasion помимо «Энтерпрайза-E» () фигурирует ещё один звездолёт класса «Суверейн» — «Сентинел-B» ().

В видеоигре Star Trek: Elite Force II Корабль класса «Суверейн» представлен судном «Энтерпрайз-E». В игре есть возможность побродить по коридорам корабля, также одна из миссий проходит на внешней обшивке судна.

Ссылки 
 
 Sovereign Changes — DITL’s Graham Kennedy details the changes made to the Sovereign-class between Insurrection and Nemesis
 Designing the Sovereign-class starship at Forgotten Trek
 Designing the Enterprise-E at Federation Starship Datalink
 Fan-made Sovereign Class Blueprints — Part of the Star Trek LCARS Blueprints Database

Звёздный путь: Космические корабли